

Osoby

Związane z Friedrich Krupp AG 
 Friedrich Krupp (1787-1826), założyciel Friedrich Krupp AG
 Alfred Krupp (1812-1887), niemiecki przemysłowiec, syn Friedricha
 Friedrich Alfred Krupp (1854-1902), niemiecki przemysłowiec, syn Alfreda
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950), niemiecki przemysłowiec, odziedziczył Friedrich Krupp AG po matce Bercie Krupp
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967), syn Gustava, właściciel firmy Friedrich Krupp AG od 1943
 Arndt Krupp von Bohlen und Halbach (1938 – 1986), syn Alfrieda, ostatni z rodu Kruppów, oddał firmę Fundacji Krupp  w 1968.

Pozostałe 
 Ed Krupp (laureat Nagrody Doroty Klumpke-Roberts w 1989)

Instytucje 
 Alfried Krupp Krankenhaus (szpital)
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (fundacja)
 Fried. Krupp Motoren- und Kraftwagenfabriken (producent ciężkich samochodów)
 Friedrich Krupp AG (niemiecki koncern przemysłu ciężkiego)
 Friedrich Krupp Germaniawerft (stocznia w Kilonii)
 ThyssenKrupp (koncern hutniczy)

Inne 
 Die Krupps (zespół muzyczny)

Geografia 
 Krupp (miasto w amerykańskim stanie Waszyngton)
 Kruppwerke (dzielnica Bochum)